CPSA steht für:
 Canadian Political Science Association, kanadische Vereinigung der Politikwissenschaftler
 Church of the Province of Southern Africa, siehe Anglican Church of Southern Africa
 Civil and Public Services Association, britische Gewerkschaft für den Öffentlichen Dienst
 Clay Pigeon Shooting Association, nationaler britischer Sportverband für das Wurfscheibenschießen
 Communist Party of South Africa („Kommunistische Partei Südafrikas“), siehe South African Communist Party
 Consumer Product Safety Act, US-amerikanisches Produktsicherheitsgesetz

Abkürzung